Шэннон Сабадош (; , Эдмонтон, Альберта, Канада) — канадская хоккеистка. Амплуа — вратарь. Олимпийская чемпионка 2010 года и 2014 года, чемпионка мира 2012 года, трёхкратный серебряный призёр чемпионата мира. Этническая венгерка.

Карьера 
Сабадош является действующим вратарём команды «Форт-Саскачеван Чифс», в прошлом она защищала цвета команд «Грант Макэван Гриффинс», «НАЙТ Укс», «Коламбус Коттонмаутс» и «Пеорайа Ривермен». В сезоне 2002/2003 она провела один матч за «Трай-Сити Американс», став первой женщиной, поучаствовавшей в играх Западной хоккейной лиги. 21 ноября 2014 года в составе клуба «Коламбус Коттонмаутс» она одержала первую победу в матче Южной профессиональной хоккейной лиги со счётом 5:4 над «Файетвилль ФайрАнтц». 27 декабря 2015 года она стала первой женщиной, отыгравшей «на ноль» матч в мужской профессиональной хоккейной лиге: «Коттомаутс» победили команду «Хантсвилль Хавок» со счётом 3:0.

На зимних Олимпийских играх 2010 сыграла три матча (против Швейцарии, Финляндии и США), в которых была на льду полных 180 минут. Отбила 59 бросков из 60 (единственную шайбу пропустила от швейцарской хоккеистки Дарси Лаймгрубер.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Хоккеистки Канады
Хоккейные вратари
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Выпускники Университета Макьюэна